Mauritania Airlines — национальный перевозчик Мавритании. Базируется в Международном аэропорте Нуакшота.

Авиакомпания Mauritania Airlines была создана в 2010 году, после прекращения деятельности авиакомпании Mauritania Airways. Изначально авиакомпания называлась Mauritania Airlines International, но сменила название в апреле 2018 года.

26 декабря 2017 года состоялся первый полёт самолёта Boeing 737 MAX с регистрационным номером 5T-CLJ. Mauritania Airlines — первая из африканских авиакомпаний получивших самолёт этого типа.

28 марта 2019 года авиакомпания приобрела Embraer E175, став первой среди африканских авиакомпаний владелицей самолёта данного типа.

В марте 2019 авиакомпания всё ещё не стала рентабельной. Существенной проблемой стал рост цен на топливо.

Флот

Примечания 

Авиакомпании Мавритании